Басу може да се односи на:

 Басу (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Басу (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон